Аджиматово () е село в централната част на Северна Македония, община Джумайлия (Лозово).

География 
Селото е разположено в областта Овче поле, на около 4 километра източно от общинския център Джумайлия (Лозово).

История 
През XIX век Аджиматово е изцяло турско село в Щипска кааза, нахия Овче поле на Османската империя. Според статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) от 1900 година Хаджи Аматли има 175 жители, всички българи християни.

След Междусъюзническата война в 1913 година селото попада в Сърбия.

Според Димитър Гаджанов в 1916 година в Аджи Аматово живеят 116 турци.

Бележки 

Села в община Джумайлия